Zhongzheng () – dzielnica () miasta wydzielonego Tajpej na Tajwanie. Znajduje się w zachodniej części miasta.

Populacja dzielnicy Zhongzheng w 2016 roku liczyła 160 403 mieszkańców – 83 793 kobiety i 76 610 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 64 984, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,47 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Tajpej